Калина Андрій Якович — плавець-паралімпієць, Майстер спорту України міжнародного класу.
 Калина Георгій Платонович (1902—1990) — радянський мікробіолог, епідеміолог, доктор медичних наук, професор.
 Калина Олександр Данилович — заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Калина Олександр — науковець, винахідник, бізнесмен (США).
 Калина Ольга Іванівна — українська бандуристка і співачка (мецо-сопрано), учасниця тріо бандуристок «Вербена», Народна артистка України.
Українські прізвища